Boughton – miejscowość w hrabstwie Cheshire (Anglia)
 Boughton – miejscowość w hrabstwie Lincolnshire (Anglia)
 Boughton – miejscowość w hrabstwie Norfolk (Anglia)
 Boughton – miejscowość w hrabstwie Northamptonshire (Anglia)
 Boughton – miejscowość w hrabstwie Nottinghamshire (Anglia)